Шибгандж — топоним.

 Шибгандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шибгандж — подокруг на севере Бангладеш.
 Шибгандж  — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шибгандж — подокруг на северо-западе Бангладеш.